Hestra församling kan syfta på:

 Norra Hestra församling
 Södra Hestra församling